Ser plamiński – rodzaj serbskiego sera, który produkowany jest z krowiego mleka. Ser ten zalicza się do serów dojrzewających, podpuszczkowych oraz miękkich.

Sery z krowiego mleka
Serbskie sery